

Села:
 Королівка — Вінницька область, Козятинський район
 Королівка — Вінницька область, Липовецький район
 Королівка — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Королівка — Житомирська область, Звягельський район
 Королівка — Житомирська область, Коростенський район
 Королівка — Житомирська область, Житомирський район
 Королівка — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Королівка — Івано-Франківська область, Тлумацький район
 Королівка — Київська область, Бучанський район
 Королівка — Київська область, Фастівський район
 Королівка — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Королівка — Луганська область, Краснодонський район
 Королівка — Львівська область, Золочівський район
 Королівка — Львівська область, Стрийський район
 Королівка — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Королівка — Тернопільська область, Заліщицький район
 Королівка — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Королівка — Черкаська область, Жашківський район

 Королівка — колишнє село Поліського району Київської області, відселене через наслідки аварії на ЧАЕС
 Королівка — колишнє передмістя Бучача, нині в межах міста.

Залізниця:
 Королівка — залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці

Королівка — село в гміні Володава Володавського повіту Люблінського воєводства
 Королівка () — колишня сільська гміна, яка входила до Борщівського повіту Тернопільського воєводства ІІ Речі Посполитої